Malovisjte (makedonska: Маловиште) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Bitola, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Malovisjte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Malovisjte är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Malovisjte. Runt Malovisjte är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Bitola,  kilometer öster om Malovisjte. 

Omgivningarna runt Malovisjte är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Bitola (kommun)